Чемпіонат Північної Ірландії з футболу 2013—2014 — 113-й сезон чемпіонату Північної Ірландії з футболу. Чемпіоном уп'яте став Кліфтонвілль.

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Примітки: 
1. Клуб Гленавон візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як переможець Кубку Північної Ірландії 2013—2014.

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Позначення:

Результати

Плей-оф
Плей-оф не проводився тому, що Бангор, який посів друге місце у Чемпіоншипі, не отримав ліцензію на виступи у Прем'єр-лізі.

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Чемпіонат Північної Ірландії на soccerway 

2013—2014
Північна Ірландія
Північна Ірландія